Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 572 dans le monde.

 Route européenne 572 en Slovaquie 
  dans certains pays